Athamanta grisea är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Stapf och Richard von Wettstein. Athamanta grisea ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
grisea